Етон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Етон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез